Ла-Шапель-Нёв — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Ла-Шапель-Нёв — коммуна во Франции, департамент Морбиан